A beágyazás, beágyazott kifejezések a következőkre utalhatnak:

a köznyelvben a megágyazás ellentéte
kulturális beágyazás, egy termék új piacon történő bevezetésének egyik fázisa

Matematika
beágyazás, egy matematikai struktúra példánya, amit egy másik példány tartalmaz
gráfbeágyazás, egy gráf lerajzolása egy felületre anélkül, hogy az élek metszenék egymást

Informatika
beágyazott rendszer, egy konkrét célfeladat ellátására tervezett számítógép.
HTML-elemek beágyazása